Kádár János
Kádár János (1908–1990) romániai magyar újságíró, szerkesztő
Kádár János (1912–1989) kommunista politikus, Magyarország de facto vezetője 1956 és 1988 között
Kádár János (1918–1979) filmrendező

hasonló nevűek
Bögözi Kádár János (1939–2011) költő, prózaíró
Kádár János Miklós (1939) festő